Die Open Sud de France 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 1. bis 7. Februar 2016 in Pérols bei Montpellier stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Quito die Ecuador Open Quito sowie in Sofia die Garanti Koza Sofia Open statt, die wie die Open Sud de France zur Kategorie der ATP World Tour 250 zählten.

Richard Gasquet war der Titelverteidiger im Einzel und war 2016 an eins gesetzt. Er gewann erneut das Turnier zum nunmehr vierten Mal und ist damit Rekordsieger, insgesamt war es sein 13. Titel. Im Finale setzte er sich gegen Paul-Henri Mathieu mit 7:6, 6:4 durch. Im Doppel waren Marcus Daniell und Artem Sitak im vorherigen Jahr erfolgreich, dieses Jahr schieden sie bereits in der ersten Runde aus. Das Finale entschieden Michael Venus und Mate Pavić gegen das deutsche Brüderpaar Alexander und Mischa Zverev mit 7:5, 7:64 für sich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 463.520 Euro die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten liegen bei 520.070 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open Sud de France 2016 fand vom 31. Januar bis 1. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Open Sud de France 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 103 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 95 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 89 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Pérols